Coluna — elemento arquitetônico
Coluna (botânica) — estrutura formada pela união dos órgãos sexuais das orquídeas
Coluna (jornal) — espaço onde um autor expressa sua opinião
Coluna (militar) — longa formação de soldados
Coluna (Minas Gerais) — município

Outros 
Coluna Prestes — movimento político-militar brasileiro
Coluna vertebral — estrutura corporal dos vertebrados

Desambiguações de ciências
Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos